Ольшавка — село в окрузі Спішска Нова Вес Кошицького краю Словаччини.
 Вільшавка (Oľšavka) — село в Словаччині, Стропковському окрузі Пряшівського краю.

Див. також 
 Ольшанка